S18 ou S-18 peut faire référence à:

Domaine militaire 
 HMS Otus (S18) un sous-marin d'attaque conventionnel de la Royal Navy.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Amputation traumatique au niveau du cou, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 Letov S-18, un avion d'entraînement et de sport tchécoslovaque.

Route
  Voie rapide autrichienne S18 reliant Dornbirn à la frontière Suisse.

Train
  Ligne S18 du RER Zurichois en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres